Le tournoi de Nottingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 21 au  sur gazon en extérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Benjamin Becker, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, des Français Julien Benneteau, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga, initialement tête de série n°2, et du Russe Mikhail Youzhny.
 Denis Istomin  remporte son  en simpe face à Sam Querrey.
 En double, Chris Guccione et André Sá remportent le titre face à Pablo Cuevas et David Marrero. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Nottingham (WTA 2015) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Nottingham
Tennis en Angleterre en 2015
ATP 2015
Tennis en juin 2015